Bocydium är ett släkte av insekter. Bocydium ingår i familjen hornstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hornstritar
Bocydium